El término Blaquier puede referirse a:

Blaquier, localidad argentina del partido de Florentino Ameghino, provincia de Buenos Aires.
Blaquier, localidad argentina del partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires.
Carlos Pedro Blaquier, empresario argentino.